Lupus (Latijn voor wolf) kan verwijzen naar:
 wolf, een aan de hond verwant roofdier
 Wolf (sterrenbeeld), een sterrenbeeld aan de zuiderhemel
 Lupus (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk

 Verschillende ziekten die alle huidverzweringen en veel bijkomende symptomen kunnen geven, zoals:
 Antifosfolipidensyndroom (ook Lupus anticoagulans), auto-immuuntoestand waarin bloedingen plaats kunnen vinden, maar ook de kansen op trombose, longembolie of infarcten verhoogd zijn, doordat het bloedstollingsproces verstoord wordt door een infectie, medicijn of andere aandoening.
 Lupus erythematodes, auto-immuunbindweefselziekte die verzweringen van de huid geeft, soms met symptomen die overeenkomen met die van systemische lupus 
 Systemische lupus erythematodes, auto-immuunbindweefselziekte die naast de huid aan te tasten ook veel pijnen en ontstekingen aan interne organen, gewrichten, bloedafwijkingen, koorts en psychosen kan veroorzaken
 Lupus vulgaris, een vorm van huidtuberculose  

 Lupus (Missouri), een plaats in de VS

Personen met de naam Lupus 
 Iunius Lupus, Romeins senator (1e eeuw na Chr.))
 Lupus van Troyes, of Sint-Lupus, bisschop van Troyes (5e eeuw)
 Lupus van Sens, eveneens Sint-Lupus, bisschop van Sens (6e/7e eeuw)
 Lupus van Aquitanië, hertog van Aquitanië (eind 7e eeuw)
 Lupus van Spoleto, hertog van Spoleto (8e eeuw)
 Lupus Hellinck, Vlaams componist (16e eeuw)
 Christianus Lupus, professor theologie aan de universiteit Leuven (17e eeuw)

Zie ook
 Homo homini lupus, een uitdrukking (de mens is voor de mens een wolf)